Le Festival du livre et de la presse d'écologie est un salon du livre thématique consacré à l'écologisme ayant lieu tous les ans durant un week-end au mois d'octobre ou novembre, à Paris.

En lien avec un thème nouveau à chaque édition, cette manifestation propose au grand public un programme de conférences, de débats, de rencontres destiné, dans une optique d'éducation populaire, à diffuser les réflexions en cours sur des questions artistiques, philosophiques, techniques ou scientifiques qui interrogent l'humain dans ses rapports avec la nature et ses ressources. Les visiteurs de ce Festival découvrent des éditeurs indépendants et des titres de presse indépendants qui ouvrent leurs rubriques et leur catalogue à l'écologie. Des associations de défense de l'environnement sont présentes. Un espace des métiers de l'environnement permet de rencontrer et de discuter avec des professionnels, de découvrir les filières, les formations, les possibilités de reconversion. Une librairie éphémère du livre d'écologie, tenue par une librairie indépendante partenaire (la librairie Jonas depuis 2010) permet de découvrir une production foisonnante et transdisciplinaire. Un espace est destiné à la jeunesse avec la présence d'éditeurs jeunesse, de titres de presse jeunesse, d'associations, d'ateliers pédagogiques.

Histoire et objectifs 
Cette manifestation est née de la rencontre de militants écologistes et altermondialistes et de professionnels de la culture. La première édition de cette manifestation s'est tenue de façon informelle, en 2003, dans le  de Paris. Pour pérenniser l'aventure, les organisateurs décident de créer l'association Festival du livre et de la presse d'écologie en mars 2004. Les membres de l'association mettent sur pied d'autres actions qui visent à éduquer et sensibiliser à l'écologie et à l'environnement, inciter à la lecture, faire découvrir des initiatives originales, appuyer la chaîne du livre.

En 2004 est créé un prix jeunesse du festival devenu le prix de la Petite Salamandre, puis, en 2006, le prix de l'Alliance pour la planète, un prix documentaire adulte aujourd'hui en veille. En 2009 a lieu la première édition du concours d'affiches du festival destiné à encourager la création graphique en lien avec le livre et l'écologie. Toujours en 2009, le Festival du livre et de la presse d'écologie décide, pour relayer en France les luttes écologistes et altermondialistes et les débats d'idées qui ont lieu de par le monde, d'inviter un pays étranger : la Turquie est l'invitée d'honneur du festival en 2009.

Les différentes éditions du festival 

 En 2021, le Festival est remplacé par un "Petit marché" tous les 3 mois (20-21 mars, 12-13 juin...)
(18) 2020 (prévue les 14-15 novembre au Ground Control, cette édition a été annulée en raison de la crise sanitaire). 
 (17) 2019 (23-24 novembre). Sur le thème des arbres, même lieu. 
 (16) 2018 (13-14 octobre). S’encrer dans le sol, même lieu. 
 (15) 2017 (25-26 novembre). Les nourritures écologiques ; même lieu. 
 (14) 2016 (8-9 octobre). L’Océan se livre ; Nouvelle adresse : au 100 ecs, (100 rue de Charenton, Paris 12e).
 (13) 2015 (17-18 octobre). Il était une fois le climat ; même lieu 
 (12) 2014 (18-19 octobre). L’Ecologie, des solutions et des énergies citoyennes ; même lieu.
 (11) 2013 (12-13 octobre). A quoi rêvent les villes ? ; même lieu.
 (10) 2012 (13-14 octobre). L’eau, source de vie, pas de profit ! même lieu. Parrain, l’explorateur Jean Malaurie.
 (9) 2011 (15-16 octobre). L'appel des forêts. Lieu : la Bellevilloise (Paris ).

 (8) 2010 (16-17 octobre). Biodiversité, la vie dans tous ses états. Lieu : la Bellevilloise (19-20, rue Boyer, Paris ).
Ont participé aux rencontres, conférences et débats de la  : Emmanuelle Grundmann, Geneviève Azam, Valérie Boisvert, Gaël Gonzalez, Éric Grelet, Jean-Hugues Berrou, Dominique Allan Michaud, Marc Dufumier, Antoine Jacobsohn, Silvia Perez-Victoria, Jean-Pierre Raffin, Gilles Clément, Bastien Beaufort, Jean-Baptiste de Panafieu, Fabienne Giboudeaux, Frédéric Malher, Claude-Marie Vadrot, Jacques Weber, Agnès Bertrand, Raphaël Billé, David Eloy, Joël Faucilhon, David Liziard, Vincent Monadé, le collectif Livres de papier, Stephen Kerckhove, Raphaëlle Heliot, Michel Bernard, Romain Dufayard, Jean-Pierre Dacheux, Araceli Cancino, Alain Gaussel.
Le visuel de cette édition a été réalisé par Sophie Clotilde de l'atelier du nomansland, lauréate du concours d'affiches 2010.
 (7) 2009 (21-22 novembre). Écologie sociale, économie solidaire. Lieu : le Cent Quatre (Paris ).
Ont participé aux rencontres, conférences et débats de la  : Patrick Viveret, Yilmaz Akinci, Yann Louvel, Florence Tapiau, Pascal Canfin, Philippe Hellot, Jean-Guy Henckel, Gilles Mordant, Hervé Kempf, Dominique Allan Michaud, Guy Hascouët, Thierry Paquot, Maria Nowak, Fabrice Nicolino, Denis Guiot, Yves Cochet, Patrick Bard, José Gualingua et Raul Tupak Amaru Viteri Gualinga, deux représentants du peuple de Sarayaku.
Le visuel de cette édition a été réalisé par Ambre Bragard, lauréate du concours d'affiches 2009.
 (6) 2008 (22-23 novembre), Manger sain, un droit pour tous. Lieu : le Cent Quatre (104 rue d'Aubervilliers, Paris ).
Ont participé aux rencontres, conférences et débats de la  : Edgard Pisani, Marie-Monique Robin, Jérôme Bindé, Alexis Botaya, Michèle Barrière, François Couplan, Pierre Feillet, Madeleine Ferrières, Jacques Caplat, Daniel Conrad, Philippe Desbrosses, Marc Dufumier, Bruno Parmentier.
 (5) 2007 (18 novembre). La ville en vert et pour tous. Lieu : le Trianon (Paris ).
 (4) 2006 (19 novembre). Survivrons-nous à nos déchets ? Lieu : le Trianon (Paris ).
  (3) 2005 (20 novembre). Le pétrole. Lieu : le Trianon (80 bd Rochechouart, Paris ).
 (2) 2004 (28 novembre). Lieu : la Halle Saint Pierre (Paris ).
 (1) 2003. Lieu : Chapiteau rue d'Aubervilliers (Paris ).

Ouvrages primés par le festival
 La Planète en partage, pays du Nord, pays du Sud, Carina Louart et Marie de Monti, Actes Sud junior, 2009. Prix de la Petite Salamandre 2010.
 L'Environnement, Catherine Stern et Magali Bardos, Actes Sud junior, 2008. Prix jeunesse du Festival 2009.
 SOS animaux en danger, Charline Zeitoun, Mango jeunesse. Prix jeunesse du Festival 2008.
 Le Développement durable à petits pas, Catherine Stern et Pénélope Paicheler, Actes Sud junior. Prix jeunesse du Festival 2007.
 Animaux en danger, Andrea Mills, Gallimard jeunesse. Prix jeunesse du Festival 2006.
 Planète attitude junior, Seuil jeunesse. Prix jeunesse du Festival 2005.
 Points de rupture, Fred Pearce, Calmann Lévy. Prix de l'Alliance pour la planète 2008.
 Une écologie humaniste, Gilles Clément et Louisa Jones, Aubanel. Prix de l'Alliance pour la planète 2007.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Édition indépendante

Lien externe 
 

Festival littéraire en France
Festival en Île-de-France
Écologisme dans les médias
Animation à Paris